Termenul „Fulda” se poate referi la:

 Fulda, un oraș în partea de est a landului Hessa, Germania
 Râul Fulda din Germania
 Fulda (district) din landul Hessa, Germania
 Fulda (Minnesota)), un oraș în statul Minnesota, SUA
 Fulda (Saskatchewan) o localitate în Canada